Australia
Lakefield – località del Queensland
 Stati Uniti d'America
Lakefield – township della Contea di Luce, Michigan
Lakefield – township della Contea di Saginaw, Michigan
Lakefield – città della Contea di Jackson, Minnesota